Het tennistoernooi US Open werd in 1973 bij de mannen voor de 93e keer gehouden. De als 10e geplaatste Australiër John Newcombe won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als zesde geplaatste Tsjecho-Slowaak Jan Kodeš met 6-4, 1-6, 4-6, 6-2 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Stan Smith (halve finale)
  Ilie Năstase (tweede ronde)
  Arthur Ashe (derde ronde)
  Rod Laver (derde ronde)
  Ken Rosewall (halve finale)
  Jan Kodeš (finale)
  Tom Okker (vierde ronde)
  Manuel Orantes (derde ronde)

  Jimmy Connors (kwartfinale)
  John Newcombe (winnaar)
  Roger Taylor (tweede ronde)
  Marty Riessen (tweede ronde)
  Tom Gorman (vierde ronde)
  Adriano Panatta (derde ronde)
  Nikola Pilić (kwartfinale)
  Cliff Richey (vierde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Tennis in 1973
US Open (tennis)